Plaats in Indonesië
 Tambun (Bandar Petalangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau
 Tambun (Tambun Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Tambun, een spoorwegstation in de provincie West-Java
Plaats in Maleisië
 Tambun (Maleisië), een plaats in de Kinta-vallei